Yorkshire steht für:
 Yorkshire, Grafschaft im Vereinigten Königreich
 Yorkshire and the Humber, eine der neun Regionen Englands
 Yorkshire Wolds, Hügelzug in der englischen Grafschaft Yorkshire
 Yorkshire Dales, Flusstäler im mittleren Teil des Gebirgszuges der Pennines
 East Riding of Yorkshire, eine Verwaltungseinheit in England
 South Yorkshire, ein Metropolitan County in England
 Yorkshire County Cricket Club, eine englische Cricket-Mannschaft
 North Yorkshire, Grafschaft im Vereinigten Königreich
 Yorkshire Terrier, eine anerkannte britische Hunderasse
 Yorkshire (Kanarienvogel), eine britische Positurrasse der Kanarienvögel

Siehe auch:

 Jork (Begriffsklärung)
 York (Begriffsklärung)